Артём Тигранович Хачатуров (10 июля 1983 год, Балашиха, Московская область) — российский органист, пианист.

Биография 
Артём Хачатуров родился в г. Балашиха Московской области в 1983 году.

В 2002 году окончил с отличием музыкальное училище при Московской государственной консерватории по специальностям: фортепиано (класс профессора О. М. Жуковой) и органа (класс Г. В. Семёновой) .

Окончил Московскую Государственную Консерваторию имени П. И. Чайковского по специальностям: фортепиано (класс профессора О. М. Жуковой) и органа (класс профессора Н. Н. Гуреевой-Ведерниковой).

С 2007 года занимал должность главного органиста и органного мастера Кафедрального собора города Калининграда.

Репертуар органиста включает произведения от композиторов эпохи барокко до сочинений современных авторов.

Концертная деятельность 
Выступает как с сольными программами, так и в ансамбле во многих городах России. Как органист Артём Хачатуров гастролировал в крупнейших соборах в городах Германии: Берлина, Эрфурта, Люнебурга, Гамбурга, Кёнигслюттера, Андекса (место упокоения Карла Орфа), Веймара, Фердена, Брауншвайга, Потсдама, Торгау и других.

Принимал участие в исполнении «Страстей по Матфею», «Страстей по Иоанну» И. С. Баха в Калининграде и Саратове, международном проекте «Культурный мост Калининград — Европа» с прямой трансляцией концерта на страны Евросоюза.

Является одним из организаторов фестивалей, посвящённых юбилеям Марселя Дюпре (2011), Сезара Франка (2012). В 2012 году впервые в Калининграде совместно с хором Калининградского музыкального театра исполнил «Реквием» Мориса Дюрюфле, посвятив его 110-летию композитора.

В 2013 году представлял российскую сторону в проекте «Год России в Германии», выступив с сольным концертом на сцене берлинского «Концертхауса».

Записал два компакт-диска на органе Кафедрального собора Калининграда.

В 2016 году был уволен с должности в кафедральном соборе в результате конфликта с руководством.

Общественная деятельность 

В 2014 году входил в состав Экспертной комиссии Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по реставрации органа фирмы «Кавайе-Коль».

Как органист выступал с музыкальными программами для социальных проектов, одним из которых была «Школа здоровья», в которой занятия вели врачи, психологи, философы.

Примечания

Ссылки 
 И. Кузнецова. «С русской душой». https://cyberleninka.ru/article/n/s-russkoy-dushoy/viewer
 Российский центр науки и культуры в Варшаве расширяет географию присутствия в Польше. https://pol.rs.gov.ru/%20/news/10071
 Без цензуры 11.01.2012. Интервью с органистом Калининградского Кафедрального собора Артёмом Хачатуровым. https://www.youtube.com/watch?v=XttrAF5cWXw
 Консерватория приступает к реставрации органа фирмы «Кавайе-Коль». https://www.mosconsv.ru/ru/gallery.aspx?id=141086
 J.S. Bach — Orgelwerk Präludium und Fuge C-Dur BWV 547 — Organist Artjom Chatschaturow an der Schuke-Orgel in dem Dom in Kaliningrad (Königsberg). https://www.youtube.com/watch?v=N7nGNFOqRBQ
 Kaliningrad: Die große Domorgel ist fertig. http://www.kaliningrad.aktuell.ru/kaliningrad/stadtnews/kaliningrad_die_grosse_domorgel_ist_fertig_280.html
 Potsdamer Neueste Nachrichten: Wanderer zwischen den Schuke-Orgeln. https://www.pnn.de/kultur/artjom-chatschaturow-beim-orgelsommer-wanderer-zwischen-den-schuke-orgeln/21484670.html
 Standart: Kaliningrad besinnt sich seiner Vergangenheit. https://www.derstandard.at/story/1259280971955/kaliningrad-besinnt-sich-seiner-vergangenheit
 Wie klingt Russland? https://de.rbth.com/culture_calendar/2013/02/11/wie_klingt_russland_21877 , https://docplayer.org/45179897-Wie-klingt-russland-konzerthaus-berlin-gendarmenmarkt-berlin-konzerthaus-de-so-klingt-russland.html
 Zwischen Königsberg und Kaliningrad. https://www.deutschlandfunk.de/eine-lange-nacht-ueber-ostpreussen-zwischen-koenigsberg-und.704.de.html?dram:article_id=446759

__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__

__ИНДЕКС__
Московская консерватория
Академическая музыка
Пианисты России
Органисты России
Родившиеся в Балашихе